Джордж Мередіт (1828—1909) — англійський письменник.

Мередіт — місто, штат Нью-Гемпшир
 Мередіт — місто, штат Нью-Йорк
 Мередіт — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир